Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-1, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Maurice Ruah (primo turno)
 Shūzō Matsuoka (quarti di finale)
 Doug Flach (quarti di finale)
 Michael Tebbutt (primo turno)

 Cristiano Caratti (finale)
 Mark Kaplan (secondo turno)
 Neil Borwick (secondo turno)
 Gilad Bloom (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1994